Le terme « captivité » peut faire référence à :
 la captivité du militaire en prisonnier de guerre :
 la captivité, situation de non-liberté d'un prisonnier ;
 la captivité, situation de non-liberté d'un animal ;
 la captivité des cétacés ;
 la captivité de Babylone, déportation à Babylone de l'élite juive du royaume de Juda au  ;
 Captivity, ou Captivité au Québec, film américano-russe de 2007.

Voir aussi